Hubenbach ist der Name folgender Fließgewässer.

in Österreich
 Hubenbach (Gleinbach), ein Nebenfluss des Gleinbaches im Bezirk Murtal
 Hubenbach (Liebochbach), ein Nebenfluss des Liebochbaches im Bezirk Graz-Umgebung
 Hubenbach (Ligistbach), ein Nebenfluss des Ligistbaches im Bezirk Voitsberg